In 1949 werd het 19e profseizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbaldivisie van Argentinië.  In totaal was dit het 58ste seizoen. Racing Club werd kampioen.

Eindstand

Topschutters

Externe link 
 Argentinië 1949 op RSSSF

Argentijns voetbalseizoen
Competitievoetbal 1949